Harding steht für:

 Harding (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Harding ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Harding (Illinois), im LaSalle County, Vereinigte Staaten
 Harding (Minnesota), im Morrison County, Vereinigte Staaten
 Harding (Wisconsin), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Harding (Südafrika), in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Mount Harding, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Harding ist der Name folgender astronomischer Objekte:
 (2003) Harding, nach Karl Ludwig Harding benannter Asteroid

Harding ist der Name folgender Unternehmen:
 Harding (Unternehmen), ehemaliges französisches Unternehmen aus Paris
 R. A. Harding, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Summers & Harding, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Harding Machine, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Harding (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Harding County
 Harding Township
 John Wesley Harding, Musik-Album von Bob Dylan
 Baron Harding of Petherton, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Harding-Zentrum für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin
 Hardin
 Hardinge
 Harting